Con questo titolo sono note due opere, una letteraria l'altra cinematografica:

Ultime della notte (Scandal Sheet), film statunitense del 1952 diretto da Phil Karlson basato sul romanzo The Dark Page di Samuel Fuller.
Ultime della notte (Νυχτερινο Δελτιο), romanzo di Petros Markarīs del 1992 con protagonista l'ispettore Kostas Charitos.